

Luoghi ed edifici 
 Anfiteatro – teatro.
 Anfiteatro – particolare conformazione geologica.
 Anfiteatro – per indicare una morena.
 Anfiteatro di anatomia – altro nome con cui è noto il teatro anatomico, luogo adibito alle dimostrazioni anatomiche.

Altro 
 Anfiteatro – doppio album del cantautore italiano Francesco Guccini.

 Anfiteatro – Oggetto di una speculazione utopistica dell'umanista rinascimentale Giulio Camillo Delminio.